Der Kanton Beuvry ist ein französischer Wahlkreis im Département Pas-de-Calais.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 17 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Beuvry